Dryas bezeichnet:

 mehrere Gestalten der griechischen Mythologie:
 Dryas (Lapithe)
 Dryas (Sohn des Ares), Bruder des Tereus, Teilnehmer an der Jagd auf den kalydonischen Eber
 Dryas (Vater des Lykurgos)
 Dryas (Sohn des Lykurgos)
 Dryas (Wettfahrer)
 eine monotypische Schmetterlingsgattung, siehe Dryas iulia
 eine Gattung alpiner Wildblumen, zu deutsch Silberwurzen
 drei danach benannte Kälteperioden am Ende des Pleistozäns, siehe Älteste Dryas, Ältere Dryas und Jüngere Dryas
 einen Buchverlag in Frankfurt am Main, siehe Dryas Verlag